Woburn puede referirse a:

 Woburn (Bedfordshire), Inglaterra
 Woburn (Massachusetts), Estados Unidos
 Woburn Sands, Buckinghamshire, Inglaterra